Macieira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Macieira (Lousada), Gemeinde im Concelho de Lousada
 Macieira (Sernancelhe), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sernancelhe
 Macieira da Lixa
 Macieira da Maia
 Macieira de Alcoba
 Macieira de Cambra
 Macieira de Rates
 Macieira de Sarnes

in Brasilien:
 Macieira (Santa Catarina)

andere Bedeutung:

 Macieira (Radsportteam)
 Macieira (Weinbrand)

Siehe auch:
 Madjera
 Magiera